BAA może oznaczać:

 Basketball Association of America, pierwotną (1946) nazwę National Basketball Association.
 BAA, zarządcę 7 brytyjskich portów lotniczych, w tym portu lotniczego Londyn-Heathrow, portu lotniczego Londyn-Gatwick i portu lotniczego Londyn-Stansted, obecnie część koncernu Ferrovial.